Diese Liste zeigt die 23 Nationalparks () in Polen.

Von diesen Parks ist der Nationalpark Białowieża der älteste, der Nationalpark Warthemündung der jüngste, der Nationalpark Biebrza der größte und der Nationalpark Ojców der kleinste. Zusammen bedecken sie knapp 1 % der Gesamtfläche Polens.
Einige dieser Parks wurden von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

Polen
!